Cinema
The Avengers, filme de 2012 do Universo Cinematográfico Marvel, traduzido no Brasil e em Portugal como Os Vingadores;
Avengers: Age of Ultron, filme de 2015 do Universo Cinematográfico Marvel, traduzido no Brasil como Vingadores: Era de Ultron e em Portugal como Vingadores: A Era de Ultron;
Avengers: Infinity War, filme de 2018 do Universo Cinematográfico Marvel, traduzido no Brasil como Vingadores: Guerra Infinita e em Portugal como Vingadores: Guerra do Infinito;
Avengers: Endgame, filme de 2019 do Universo Cinematográfico Marvel, traduzido no Brasil como Vingadores: Ultimato e em Portugal como Vingadores: Endgame; 
A Man Apart, filme com Vin Diesel, traduzido no Brasil como O Vingador.

Personagens
Vingador, da série Dungeons & Dragons
 O Vingador (literatura pulp)
Punisher, da Marvel Comics, conhecido em Portugal como Vingador
Vingadores, da Marvel Comics
Vingadores, do Universo Cinematográfico Marvel

Desambiguação